Karim Boudiaf – calciatore algerino naturalizzato qatariota
 Mohamed Boudiaf – politico algerino